USS America je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS America (1782) 
 USS America (1905) 
 USS America (CV-66)

America